De zure sinaasappel
Een oranjebitter gemaakt van de bovenstaande vrucht
Het topje van een keu
Het beschermdopje voor op de top van een degen